El nombre Mágina puede referirse a:

El Pico Mágina (2164 ), perteneciente a la cordillera Subbética.
La ciudad ficticia de Mágina, de las obras de Antonio Muñoz Molina, trasunto de Úbeda.

Además, contienen Mágina en su nombre:

El Parque Natural de Sierra Mágina, en provincia de Jaén, España.
La Comarca de Sierra Mágina, también en la provincia de Jaén, España.
El municipio jiennense de Albanchez de Mágina.